Гражда́нский — название населённых пунктов в России:

 Гражданский — хутор в Майкопском районе Адыгеи.
 Гражданский — посёлок в Выселковском районе Краснодарского края.
 Гражданский — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Гражданский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Гражданский — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также